Artemis Fowl je lahko:

Serija knjig 
 Artemis Fowl 1
 Artemis Fowl 2: Operacija Arktika
 Artemis Fowl 3: Neskončna šifra
 Artemis Fowl 4: Zahrbtna Opal
 Artemis Fowl 5: Izgubljena kolonija
 Artemis Fowl 6: Časovni paradoks
 Artemis Fowl 7: Atlantidski sindrom
 Artemis Fowl 8: Poslednji varuh

Osebe 

 Artemis Fowl II
 Artemis Fowl I

Glej tudi

Ostale osebe v seriji knjig o Artemisu Fowlu 

 Butler

 Holly Short

 Mulch Digger

 Julija Butler

 Angelina Fowl

 Foaly

 General Root

 Jon Spiro

 Arno Blunt

 Minerva Paradizo
 demon Številka 1
 Madame Ko

Kraji v seriji knjig o Artemisu Fowlu 

 Dvorec družine Fowl

 Vilinsko podzemlje

 Pristan

Rase v seriji knjig o Artemisu Fowlu 

 Vilinci 

 cvirki

 Škratje

 Škrateljci
 demoni
troli
krakni

Rodbini v seriji knjig o Artemisu Fowlu 

 Rodbina Fowl

 Rodbina Butler

Artemis Fowl